

Zoologie 
 Discus, nom vernaculaire donné aux poissons d'eau douce du genre Symphysodon qui comprend deux espèces :
 le Discus commun (Symphysodon aequifasciatus)
 le Discus de Heckel (Symphysodon discus).
 Discus, genre d'escargots qui contient 
 le Discus rond (Discus rotundatus)

Divers 
 Le Discus est un planeur de classe standard produit par Schempp-Hirth entre 1984 et 1995.

Voir aussi 
 Disqus, service web de discussion et de commentaires d'articles centralisé.